Seznam armad z zaporedno številko 25.

Seznam 
 25. armada (Japonski imperij)
 25. armada (Wehrmacht)
 25. armada (ZSSR)

Glej tudi